Franz Binder (1824–1875) erdélyi utazó
Franz Binder (1911–1989) labdarúgó, labdarúgóedző, 268 élvonalbeli gólt lőtt